Gandra hace referencia a varios artículos:

Lugares en Portugal 
 Gandra (Esposende), freguesia del municipio de Esposende.
 Gandra (Paredes), freguesia del municipio de Paredes.
 Gandra (Ponte de Lima), freguesia del municipio de Ponte de Lima.
 Gandra (Valença), freguesia del municipio de Valença.
 Gandra (Balasar), localidad en la freguesia de Balasar, municipio de Póvoa de Varzim.
 Gandra, localidad en la freguesia de Argivai, municipio de Póvoa de Varzim.
 Gandra, localidad en la freguesia de Oliveira de Azeméis, municipio de Oliveira de Azeméis.